Stephann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stephann (1842–1919), österreichischer Architekt
 Christoph Stephann (1797–1864), Kölner Bildhauer
 Ernst Stephann (1847–1897), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags